W.I.T.C.H. è un videogioco per Game Boy Advance, uscito in Europa nell'ottobre del 2005 su distribuzione Disney Interactive e negli Stati Uniti d'America un anno dopo, nel settembre 2006, su distribuzione Buena Vista Games.

La trama e la grafica sono basate sulla serie animata tratta dal fumetto italiano W.I.T.C.H.

Modalità di gioco 
W.I.T.C.H. è un videogioco a piattaforme con elementi tipici dei videogiochi d'azione. Il giocatore controlla il personaggio di una delle guardiane della muraglia: Will Vandom (potere dell'energia), Irma Lair (potere dell'acqua), Taranee Cook (potere del fuoco), Cornelia Hale (potere della terra) e Hay Lin Lin (potere dell'aria).

W.I.T.C.H.
Videogiochi basati su serie televisive Disney